Kovács Norbert (1976) labdarúgó (Debreceni VSC)
 Kovács Norbert (1977) labdarúgó (Békéscsaba, Honvéd)
 Kovács Norbert (1988) úszó